José Campos Pérez és un polític valencià el qual va ser alcalde de Bétera des de 1991 fins a 1995 i regidor des de 1979 fins a 1999 pel PSPV-PSOE i després de 1999 fins al 2003 en les llistes d'Unió Valenciana com a independent tot i que en les llistes de les següents eleccions ix com a militant, però no aconseguí revalidar l'acta de regidor. Després de les eleccions de 2007 es va retirar de la política activa.

Referències 

Beterans
Alcaldes del Camp de Túria
Regidors a municipis del Camp de Túria